Bruno Godeau (1992-), joueur de football belge. 
 
 Fernand Godeau (18?-19?), acteur français.
 Georges-L. Godeau (1921-1999), poète français.
 Odette Godeau (1895-1987), harpiste française.
 Philippe Godeau (19?-), producteur et réalisateur français.
 
 Rémi Godeau (19?-), journaliste français.

Voir aussi 
 
Patronyme français